Симеон Николов може да се отнася за:
 Симеон Николов (1944, Ксанти) – български художник
 Симеон Николов (1944, Севлиево) – български писател, пише под името Сим Николов
 Симеон Николов (1946, Самоков) – български футболист
 Симеон Николов (1947, София) – български дипломат и политик, бивш заместник-министър на отбраната (2005-2008)

Вижте също 
 Неофит Български (1945), светско име Симеон Николов Димитров - български патриарх и софийски митрополит (2013) в Българската православна църква